Stefan Lončar (; Nikšić, 1996. február 19. –) montenegrói válogatott labdarúgó, a Debrecen játékosa.

Pályafutása

Klubcsapatokban 
A Sutjeska Nikšić csapatában nevelkedett, majd itt is lett profi játékos. A 2016-os nyári átigazolási időszak utolsó napján aláírt a szerb Rad csapatához, de pályára nem lépett. 2017 februárjában visszatért a Nikšić csapatához, az itt töltött idő alatt egy alkalommal megnyerték a kupát és két alkalommal a bajnokságot. 2018-ban a bajnokság legjobb játékosának választották meg. 2019. január 20-án aláírt a spanyol Deportivo Alavés csapatához 2021 nyaráig, majd rögtön kölcsönbe is adták a horvát Istrának, amely tulajdonosa 2018 nyarán vásárolta meg a spanyol klubot. Szeptember 29-én megszerezte első bajnoki gólját a Hajduk Split elleni 1–1-re végződő mérkőzésen. 2021 szeptemberében a szerb Novi Pazar igazolta le. 2023. január 10-én jelentette be a magyar Debrecen a szerződtetését.

A válogatottban 
Többszörös korosztályos válogatott. 2018. május 28-án mutatkozott be a felnőtt válogatottban Bosznia-Hercegovina elleni 0–0-ra végződő barátságos mérkőzésen.

Statisztika

Klubcsapatokban 
2023. március 18-án frissítve.

Mérkőzései a montenegrói válogatottban

Sikerei, díjai

Klub 
 Sutjeska Nikšić
 Montenegrói bajnok: 2017–18, 2018–19
 Montenegrói kupa: 2016–17

Egyéni 
Montenegrói bajnokság – A szezon csapatának tagja: 2017–18
Montenegrói bajnokság – Az év játékos: 2018

Jegyzetek

Források 
Stefan Lončar adatlapja a Transfermarkt oldalon 

 
 

Montenegrói labdarúgók
1996-ban született személyek
Labdarúgó-középpályások
A Sutjeska Nikšić labdarúgói
A Rad labdarúgói
Az Istra 1961 labdarúgói
A DVSC labdarúgói
Magyarországon játszó külföldi labdarúgók
Élő személyek